Výraz garage (anglické slovo, česky garáž) je používán v několika významech:
 Garage (hudební skupina) – doprovodná skupina zpěváka Tonyho Ducháčka
 Garage house – hudební styl z osmdesátých let 20. století, jeden z předchůdců house
 Garage rock – druh syrového rock'n'rollu z šedesátých let 20. století, původně označovaný jako punk rock
 Garage Inc. – album skupiny Metallica
 Garage – muzeum v Moskvě
 Speed Garage – britská mutace tanečního stylu Garage